Stazione di Gazzo di Bigarello – stazione ferroviaria sulla linea Mantova-Monselice
 Stazione di Gazzo-Pieve San Giacomo – stazione ferroviaria sulla linea Pavia-Mantova